Nazewnictwo
 tytuł – zwrot będący nazwą dzieła literackiego, ale także muzycznego, filmowego itd.

Literaturoznawstwo
 tytuł - książka lub czasopismo jako konkretna propozycja wydawnicza

Inne znaczenia
 tytuł osoby – jako nazwa godności formalnej, lub honorowej, przykłady:
 tytuł naukowy
 tytuł zawodowy
 tytuł szlachecki/arystokratyczny
 tytuł grzecznościowy

Sport
 Tytuły i kategorie szachowe

Prawo
 Tytuł egzekucyjny
 Bankowy tytuł egzekucyjny
 Tytuł wykonawczy